Peti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2007./08. su činile prve županijske lige u većini županija.

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka 
 
Sloga Blaškovec prvak lige

1. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 forum sportnet.hr  prema zns.hr 
 rsssf.com, ljestvica do 24. kola

1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 
Hajduk Hercegovac prvak lige

1. ŽNL Brodsko-posavska 

 Izvori: 
 Svačić Stari Slatinik 
 rsssf.com

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska

1. ŽNL Istarska 

 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 25. kola  
 "Glas Istre", 2007. godina  
 "Glas Istre", 2008. godina  
 "Glas Istre", 2. lipnja 2008.

1. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 NK Ilovac 
 rsssf.com, ljestvica do 21. kola

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 lokalni-nogomet.com

1. ŽNL Krapinsko-zagorska 
Inkop Poznanovec prvak lige 
Sudionici: 
 Gaj Mače
 Inkop Poznanovec
 Ivančica Zlatar Bistrica
 Jedinstvo Sveti Križ Začretje
 Matija Gubec Gornja Stubica
 Oroslavje
 Oštrc Zlatar
 Pregrada
 Radoboj
 Rudar Mihovljan
 Rudar Zabočka Dubrava
 Straža Hum na Sutli
 Stubica (Donja Stubica)
 Zagorec Veliko Trgovišće
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 25. od 26 kola

1. ŽNL Međimurska 

 Izvori: 
 NK Polet Sveti Martin na Muri - pregled konačnih tablica 
 rsssf.com, ljestvica do 24. od 26 kola

1. ŽNL Osječko-baranjska 

Izvori: 
 rsssf.com, nepotpuna ljestvica

1. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Primorsko-goranska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 ŽNS Sisačko-moslovačka 
 rsssf.com, nepotpuna ljestvica

ŽNL Splitsko-dalmatinska 
 

 Izvori: 
  90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza

1. ŽNL Varaždinska

1. ŽNL Virovitičko-podravska

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 29. kola 
 Vinkovački list, rezultati 30. kola 
 nk-slavonac.com: 1. ŽNL 2007./08. 
 NK Slavonac Gradište, rezultati sezone

1. ŽNL Zadarska 

 Izvori: 
 ezadar.hr 
 skabrnja.com

Poveznice 
 1. HNL 2007./08.
 2. HNL 2007./08.
 3. HNL 2007./08.
 4. HNL 2007./08.
 6. rang HNL-a 2007./08.
 7. rang HNL-a 2007./08.
 8. rang HNL-a 2007./08.
 Hrvatski nogometni kup 2007./08.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2007./08.
  

2007-08
 5